est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles appartenant à la famille également éteinte des rhinésuchidés, ayant vécu entre le milieu et la fin du Permien dans ce qui est actuellement le Brésil. Une seule espèce est connue, , décrit en 2020 à partir de fossiles découvert dans la formation de Rio do Rasto.

Découverte et nommage 
Le nom Rastosuchus hammeri a été utilisé dès 1980, puis sur plusieurs autres cas, mais en raison du fait qu'aucun de ces usages n'a formalisé le nom via une description formelle, le nom a donc été considéré comme un nomen nudum jusqu'à ce qu'il soit formellement décrit par Dias  en 2020. Une partie du matériel a également été mentionnée précédemment sans affectation nomenclaturale. Une description partielle d'un crâne presque complet maintenant attribué à ce taxon a été présentée par Barberena & Dias en 1998, et la position phylogénétique (référencé sous le nom de  « rhinesuchidé à museau court de Serra do Cadeado ») était évalué par une étude publié par Eltink  en 2016. L'holotype est une paire de mâchoires inférieures parce que c'était le premier matériau officieusement associé au taxon. Le nom générique fait référence à la , avec le suffixe commun - suchus pour « crocodile ». L'épithète spécifique rend hommage à William R. Hammer, qui est surtout connu pour ses travaux sur les tétrapodes fossiles du Gondwana.

Description 
En plus de l'holotype et du crâne complet décrit précédemment, du matériel supplémentaire comprend des mâchoires inférieures fragmentaires et un squelette postcrânien partiel comprenant la ceinture pectorale, les membres postérieurs, les vertèbres et les côtes. Des spécimens ont été collectés dans plusieurs localités et sur plusieurs années. Sur la base de l'holotype, R. hammeri est diagnostiqué par de nombreuses caractéristiques, telles que la présence de grandes dents sur les trois os coronoïdes, plutôt que des denticules comme chez les autres rhinesuchidés ; une courte symphyse ; et divers contacts entre différents os mandibulaires.

Classification 
Ci-dessous, la topologie récupérée par Eltink et al. (2016) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Rhinesuchidae
 Australerpeton, un probable rhinésuchidé connu du Brésil.

Liens externes 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie au Brésil